«Dance Monkey» (что можно перевести как «Танцевальная обезьяна» или «Танцуй, обезьяна» ) — песня австралийской певицы Tones and I.

Стала второй по счёту студийной записью, которую та представила на суд широкой публике. (Первой была песня «Johnny Run Away», которую Tones and I загрузила на triple j [triplejunearthed.com] в феврале 2019 года.)

Позднее трек вошёл в её дебютный мини-альбом The Kids Are Coming, увидевший свет в конце августа.

Песня быстро попала в чарты многих стран мира, а в октябре добралась и до США, появившись в «Горячей сотне» американского «Билборда».

Клип был выложен на YouTube в июне 2019 года и ко второй половине октября собрал 75 миллионов просмотров. По данным на октябрь 2022 года клип набрал 1,9 млрд просмотров.

Сюжет 
Песня о том, чего люди ожидают от музыкальных исполнителей.

«Я написала эту песню о том, каково быть уличным музыкантом и осознавать, насколько это заметно, что люди сейчас могут развлечься одним нажатием кнопки или [лёгким] движением пальца по экрану», — рассказывала Тонс […].

«Много раз, когда я выступала на улице, люди агрессивно требовали: „Ещё, ещё! Давай ещё раз, ещё раз, ещё раз!“ … Люди настолько привыкли к тому, что, чтобы увидеть что-то новенькое и развлечься, нужно всего-то провести пальцем по экрану, что стали намного более нетерпеливыми. Теперь на улице надо быстро переключаться [с песни на песню]. Нужно быть быстрым… [Заканчивать и] приступать к [новой].»

 — «First Spin: Tones and I backs up her breakout single with 'Dance Monkey'» — 

В припеве поётся:

Потанцуй для меня, потанцуй для меня, потанцуй для меня, оу-о
Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то такое делал
Подвигайся для меня, подвигайся для меня, подвигайся для меня, э-эй
А когда ты закончишь, я заставлю тебя повторить это снова

Чарты 
В середине ноября песня «Dance Monkey» побила рекорд по количеству недель на 1-м месте в Австралии — 16 недель против 15-ти проведённых на вершине песней «Shape of You» Эда Ширана в 2017 году.

По состоянию на 10 декабря песня находилась на 1-м месте в Австралии уже 19-ю неделю. По состоянию же на 27 сентября 2020 сингл находится в Single Top 50 67-ю неделю кряду , занимая 26-ю строчку . При этом позицию № 1 песня занимала рекордные 24 недели .

Сертификации 

|-
| scope="row"|  Португалия (AFP)
|Золотой
|5,000
|-

История релиза

См. также 

 Список синглов № 1 2010-х годов (Великобритания)

Примечания

Ссылки 
YouTube
 Видеоклип
 Живое исполнение песни на вечернем шоу Джимми Фэллона

Песни 2019 года
Синглы 2019 года
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы Elektra Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни о танце